

Geografia 
 Francia
 Quincampoix – comune nella regione della Normandia
 Quincampoix – fiume affluente della Seiche, subaffluente del Vilaine
 Quincampoix-Fleuzy – comune nella regione dell'Alta Francia